Världsmästerskapet i bandy för herrar 1977 var det tionde världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Norge 23-30 januari 1977. Liksom vid världsmästerskapet 1975 i Finland vann Sverige första matchen mot Sovjetunionen, men dagen efter besegrades Sverige överraskande av Norge. Resultatet blev det vanliga: Sovjetunionen vann turneringen före Sverige och Finland.

Resultat

Tabell

Matcher

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1977
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1977

1977 i Norge
Internationella bandytävlingar i Norge
Bandysäsongen 1976/1977
Internationella sportevenemang i Oslo
1977
Sport i Drammen
Oslo under 1900-talet